Sulphur Springs ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sulphur Springs (Arkansas)
 Sulphur Springs (Montgomery County, Arkansas)
 Sulphur Springs (Florida)
 Sulphur Springs (Georgia)
 Sulphur Springs (Illinois)
 Sulphur Springs (Indiana)
 Sulphur Springs (Iowa)
 Sulphur Springs (Missouri)
 Sulphur Springs (Ohio)
 Sulphur Springs (Texas)

Siehe auch:
 Sulphur Springs (Gallion), Thermalquelle
 Sulphur Springs Mountain, Berg in Kalifornien
 Sulphur Springs Township
 Das Geheimnis von Sulphur Springs, Fernsehserie